Colaspidea — род жуков из семейства листоедов, из подсемейства эумольпин.

Перечень видов 
Некоторые виды рода:
 Colaspidea albanica Schatzmayr, 1923
 Colaspidea globosa (Küster, 1848)
 Colaspidea grossa Fairmaire, 1866
 Colaspidea inflata Lefevre, 1876
 Colaspidea metallica (Rossi, 1790)
 Colaspidea oblonga Blanchard, 1855
 Colaspidea ovulum Fairmaire, 1866

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Эумольпины
Роды жесткокрылых